Сандстон:

 Сандстон — город в округе Пайн, штат Миннесота, США.
 Сандстон — тауншип в округе Пайн, Миннесота, США.